

Sigle 
 Hands-Free Profile – profilo Bluetooth
 Histamine Fish Poisoning – sindrome sgombroide

Chimica 
 HFP – esafluoropropene